Anslagsvinkel kan syfta på:

Anslagsvinkel (ballistik) – en vapenteknisk term
Anslagsvinkel (verktyg) – ett verktyg för mätning, påritning och kontroll av räta vinklar

Se även
 Vinkelhake